Blaxland steht für:
 Blaxland (New South Wales), eine Kleinstadt in New South Wales
 Division of Blaxland, einen Wahlbezirk für das Australische Repräsentantenhaus

Blaxland ist der Familienname folgender Personen:
 Gregory Blaxland (1778–1853), Siedler und Erforscher Australiens